Danilov 
Aleksej Danilov, generale
Danilov, città della Russia nell'Oblast' di Jaroslavl'
Monastero Danilov

Pagine correlate 

Danilovgrad
Danilovka
Danilović
Danilovskij rajon